Скок мотком у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2006. у Москви одржано је 11. и 12. марта у Спортском центру „Олимпијски“.

Титулу освојену у Будимпешти 2004., бранио је Игор Павлов из Русије.

Земље учеснице 
Учествовала су 20 такмичара из 15 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2006. 
Стање на дан 11. март 2006.

Најбољи резултати у 2006. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис у дворани пре првенства (10. марта 2006), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2006.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 11. марта 2006. године у 10:00. Квалификациона норма за 8 места у финалу износила је 5,70 м. Норму су испунила 4 такмичара (КВ) а 4 се пласирало у финале по постигнутом резултату. (кв).,

Финале 
Такмичење је одржано 12. марта 2006. године у 16:00.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2006.
 Резултати скока удаљ за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2006.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани